El término Sella puede referirse a los siguientes artículos:

Geografía 
 Río Sella, se encuentra en el norte de España, en la provincia de Asturias.
 Río Sella (Alicante), un río de la provincia de Alicante, en España.

Lugares 
 Sella (Alicante), un municipio de la provincia de Alicante, en España.
 Sella (Tarija), capital del cantón de San Mateo en la provincia de Cercado de Tarija, departamento de Tarija, Bolivia.
 Sella Méndez (Tarija), un cantón con capital homónima en la provincia de San Lorenzo en el departamento de Tarija, Bolivia.

Objetos y mobiliario 
 Sella, recipiente utilizado para el transporte de agua.
 Sella, silla de montar empleada durante la hegemonía del Imperio romano.
 Sella, en la Antigua Roma, silla sin respaldo, como una especie de taburete.